Marcinho ist der Künstlername mehrerer brasilianischer Fußballspieler:

Márcio Alexandre Soriano (* 1980), (Vitória Guimarães, São Caetano, Grêmio)
Márcio Almeida de Oliveira (* 1996), (Botafogo)
Márcio Antonio Batista (* 1979), (CRB Maceió, Monarcas Morelia)
Márcio de Souza Gregório Júnior (* 1986), (Corinthians)
Márcio Ivanildo da Silva (* 1981), (Santos, Marítimo)
Márcio José de Oliveira (* 1984), (Cruzeiro, Gençlerbirliği, Flamengo, Qatar SC)
Márcio José Lisboa Fortes Filho (* 1987), (Flamengo, Botafogo)
Márcio Luiz Adurens (* 1981), (São Paulo, Gama, Naval 1º Maio, Queensland Roar, América-RN)
Márcio Miranda Freitas Rocha da Silva (* 1981), (Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Kashima Antlers)
Márcio Schaeffer Batista (* 1981), (Paranaense)
Maxsuel Rodrigo Lino (* 1985), (ABC, Ituano, Guarani, São Caetano)
Marcio Augusto da Silva Barbosa (* 1995), (Kawasaki Frontale)